Сине́льщикова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 

 Синельщикова, Лариса Васильевна (род. 1963) — российский медиа-менеджер и продюсер, лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ.
 Синельщикова, Марина Николаевна (род. 1961) — советская и белорусская гребчиха.